Le tournoi Hurghada International 2002 de squash est l'édition 2002 du tournoi Hurghada International qui se déroule du 27 mars au 2 avril 2002 à Hurghada. Le tournoi appartient à la catégorie WSA Gold 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série. 

Natalie Pohrer remporte le plus grand titre de sa carrière en finale face à Cassie Campion.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International

Liens externes 

Féminin 2002
Sport en Égypte en 2002
Squash en 2002
Sport en mars 2002
Sport en avril 2002